Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann che hanno battuto in finale Malcolm Anderson e Geoff Masters 7-6, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1972